Aquesta és una llista de les banderes utilitzades a l'estat de Kenya.

Bandera Nacional

Bandera Històrica 

Kenya
Símbols de Kenya